Erik Benzelius henviser til:

 Erik Benzelius den Ældre (1632–1709), biskop i Strängnäs, derefter ærkebiskop i Uppsala
 Erik Benzelius den Yngre (1675–1743), biskop i Göteborg, därefter i Linköping, sidst udnævnt ærkebiskop i Uppsala